Die 2. Liga 1994/95 war die 47. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im Juli 1994 und endete im Juni 1995.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 18 Teams aufgeteilt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Ersten und Zweiten beider Gruppen stiegen in die 1. Liga auf.

Standardmäßig sollten vier Teams in die 3. Liga absteigen. In der Westgruppe stiegen die letzten drei Teams ab. Der Viertletzte, Lechia Gdańsk, fusionierte mit Olimpia Posen zu Olimpia/Lechia Gdańsk. In der Ostgruppe stiegen ebenfalls die letzten drei Teams ab. Der Driitplatzierte (KP Piaseczno) zog nach dem Ende der Saison zurück. Dessen Ligaplatz wurde durch den Sieger der Relegation, zwischen dem 15. der zweiten Liga und dem Zweiten der dritten Liga Gruppe Warschau, ersetzt.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Relegation

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95